Валенти́н Гончаро́в: Гончаров, Валентин Иванович (род. 1937) — советский государственный деятель, новатор производства.
 Гончаров, Валентин Николаевич (род. 1937) — советский и украинский учёный-экономист.